Ammerich ist der Name von

 Hans Ammerich (* 1949), deutscher Historiker und Archivar 
 einem Ortsteil der Gemeinde Neustadt (Wied) im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz